Windkanal steht für:

 Windkanal, Kanal zur Untersuchung der aerodynamischen und aeroakustischen Eigenschaften von Objekten
 Windkanal (Zeitschrift), Fachzeitschrift für Blockflötistinnen und Blockflötisten
 Windkanal (Darmstadt), Bauwerk in Darmstadt
 Bauteil in Orgeln, siehe Windwerk